Caner ist ein türkischer männlicher Vorname persischer und türkischer Herkunft mit der Bedeutung „liebenswürdig“. Caner tritt auch als Familienname auf.

Namensträger

Vorname 

 Caner Ağca (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Caner Arıcı (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Caner Baykan (* 1987), türkischer Eishockeyspieler
 Caner Bulut (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Caner Cavlan (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Caner Dagli, US-amerikanischer Islamwissenschaftler tscherkessischer Herkunft
 Caner Erkin (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Caner Osmanpaşa (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Caner Öztel (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Caner Schmitt (* 1988), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Caner Taslaman (* 1968), türkischer islamischer Theologe und Philosoph

Familienname 
 Beatrix Caner (* 19**), ungarischstämmige Turkologin und Übersetzerin
 Cevdet Caner (* 1973), türkischstämmiger österreichischer Unternehmer
 Mesut Caner (* 19**), türkischstämmiger Verleger (Literaturca Verlag)

Siehe auch 
 Nik Caner-Medley (* 1983), US-amerikanisch-aserbaidschanischer Basketballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname